Cambio (italienisch und spanisch für Wechsel) steht für:

 Wechsel (Urkunde), im frühen 13. Jahrhundert wurden italienische Wechselhändler als Cambio oder Campsor bezeichnet 
 Cambio CarSharing, ein Carsharing-Unternehmen
 Cambio (Spiel) 
 Cambio (Zeitung), eine im uruguayischen Salto beheimatete Tageszeitung

Cambio steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Arnolfo di Cambio (* um 1240/45, † 1302/1310; auch Arnolfo di Lapo), italienischer Architekt und Bildhauer